

Sigle 
 Chad Red Cross – Società nazionale di Croce Rossa della Repubblica del Ciad
 Close Range Correction – funzionalità implementata su obiettivi grandangolari Nikon e Nikkor
 Cassa di Risparmio di Cuneo 
 Convention on the Rights of the Child – Convenzione Internazionale sui Diritti dell'Infanzia
 Cooperativa Rinascita Cinematografica – società di doppiaggio italiana
 Cyclic redundancy check – metodo per il calcolo di somme di controllo per verificare l'integrità dei dati (Codice di ridondanza ciclica)
 Convenzione sulle relazioni consolari
 Croix-Rouge Camerounaise – Società nazionale di Croce Rossa della Repubblica del Camerun
 Cruz Roja Costarricense – Società nazionale di Croce Rossa della Costa Rica
 Cancro del colon retto
Carte Class Responsibility Collaboration (Collaborazione e Responsabilità di Classe)

Codici 
 CRC – codice nazionale del CIO della Costa Rica
 CRC – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile, Cartago Santa Ana, Colombia
 CRC – codice valutario ISO 4217 del Colón costaricano, valuta della Costa Rica

Targhe automobilistiche
CRC – Nella Costa Rica, sigla della targa automobilistica della Cruz Roja Costarricense, ovvero la Croce Rossa nazionale

Altro 
 CRC 102A – Il primo computer installato in Italia (cfr. voce Luigi Dadda)
 CRC Handbook of Chemistry and Physics – manuale di chimica e fisica
 CRC Press – casa editrice statunitense
 CRC Industries Europe – azienda che produce spray lubrificanti
 Compagnia Realizzazioni Cinetelevisive – studio di doppiaggio italiano.